Le tournoi d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Çağla Büyükakçay remporte le simple dames. En finale, elle bat Danka Kovinić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andreea Mitu et İpek Soylu.

Faits marquants 
 Çağla Büyükakçay remporte le tournoi aux dépens de Danka Kovinić (3-6, 6-2, 6-3). Classée à la  mondiale avant le tournoi, elle devient la première joueuse turque à remporter un titre sur le circuit WTA et accède grâce à cette victoire au top 100 mondial pour la première fois de sa carrière.
 La Monténégrine Danka Kovinić réalise aussi une très bonne semaine en atteignant la finale des deux tableaux (en simple et en double). Cependant, elle s'incline deux fois, d'abord en simple pour sa deuxième finale en carrière (aucun titre) puis elle se voit contrainte de déclarer forfait pour la finale du double sur blessure.
 En double, la paire composée de la Roumaine Andreea Mitu et de la Turque İpek Soylu remporte le tournoi en ayant gagné seulement ses 2 premiers matchs. Elles ont en effet bénéficié du forfait de leurs adversaires en demi-finale et en finale. Il s'agit du premier titre en carrière pour les deux joueuses.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (ATP 2016)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Istanbul
Sport en Turquie en 2016
Tennis en avril 2016